McCafferty ist der Familienname folgender Personen:

 Dan McCafferty (1946–2022), schottischer Rocksänger
 Don McCafferty (1921–1974), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Ian McCafferty (* 1944), britischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Megan McCafferty (* 1973), US-amerikanische Schriftstellerin

McCafferty steht für
 McCafferty (Band), US-amerikanische Band
 McCafferty Spur, Felssporn in der Ross Dependency, Antarktika